Název Řepčice má více sídel:
 Horní Řepčice, obec v okrese Litoměřice
 Dolní Řepčice, část obce Liběšice v okrese Litoměřice
 Řepčice (Třebušín), část obce Třebušín v okrese Litoměřice
 Řepčice (Velké Popovice), část obce Velké Popovice v okrese Praha-východ